

Єпископи 
 Хосе Мануель Лорка Планес

Статистика 
Згідно з «Annuario Pontificio» і Catholic-Hierarchy.org:

|-
| 1950 || 843.350 || 843.350 || 100,0 || 303 || 228 || 75 || 2.783 ||  || 101 || 860 || 214
|-
| 1955 || 827.000 || 827.536 || 99,9 || 418 || 344 || 74 || 1.978 ||  || 175 || 920 || 221
|-
| 1969 || 854.866 || 856.866 || 99,8 || 521 || 417 || 104 || 1.640 ||  || 172 || 1.190 || 210
|-
| 1980 || 949.467 || 957.010 || 99,2 || 468 || 364 || 104 || 2.028 ||  || 184 || 1.279 || 293
|-
| 1990 || 983.949 || 1.058.000 || 93,0 || 452 || 355 || 97 || 2.176 ||  || 199 || 1.171 || 283
|-
| 1999 || 1.040.000 || 1.100.000 || 94,5 || 501 || 402 || 99 || 2.075 ||  || 155 || 1.027 || 289
|-
| 2000 || 1.040.000 || 1.115.068 || 93,3 || 509 || 413 || 96 || 2.043 ||  || 154 || 934 || 290
|-
| 2001 || 1.051.795 || 1.130.962 || 93,0 || 490 || 400 || 90 || 2.146 ||  || 143 || 962 || 293
|-
| 2002 || 1.053.762 || 1.149.328 || 91,7 || 474 || 381 || 93 || 2.223 ||  || 147 || 890 || 290
|-
| 2003 || 1.092.089 || 1.190.378 || 91,7 || 471 || 384 || 87 || 2.318 ||  || 145 || 949 || 291
|-
| 2004 || 1.127.469 || 1.226.993 || 91,9 || 488 || 397 || 91 || 2.310 ||  || 151 || 895 || 291
|-
| 2006 || 1.195.792 || 1.335.792 || 89,5 || 486 || 395 || 91 || 2.460 ||  || 143 || 894 || 291
|-
| 2013 || 1.253.282 || 1.474.449 || 85,0 || 480 || 403 || 77 || 2.611 ||  || 145 || 744 || 291
|-
| 2016 || 1.248.227 || 1.466.818 || 85,1 || 511 || 434 || 77 || 2.442 ||  || 132 || 656 || 291
|}

Посилання